Annedouche ist der Nachname folgender Personen:
 Joseph Alfred Annedouche (1833–1922), französischer Graveur und Künstler. Sohn von Christophe Annedouche.
 Christophe Annedouche (1803–1866), französischer Graveur.